North East – region Anglii
Miejscowości w USA:
 North East – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Cecil
 North East – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 North East – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 North East (ang. North East Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 North East (ang. North East Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie